bacówka – drewniany domek pasterski
 bacówka – małe górskie schronisko turystyczne